Rosa 'Old Glory' — сорта роз:
 'Old Glory' — нуазетовая роза, плетистая чайная роза, цветки кремово-белые. Выведена Анри Жакото () в 1850 году во Франции.
 'Old Glory' — чайногибридная роза, цветки розовые. Hausermann, 1940 год, США.
 'Old Glory' (регистрационное название BENday) — миниатюрная роза, патио, цветки красные. Селекционер Frank A. Benardella, 1988, США.

Old Glory